Lingua aka – lingua bantu parlata nella Repubblica Centrafricana e nella Repubblica del Congo
Lingua aka – lingua appartenente alla famiglia linguistica Nilo-Sahariana, ramo Sudanico orientale, parlata dal popolo Sillok del Sudan